De samenstelling van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 1864-1866 biedt een overzicht van de Tweede Kamerleden in de periode na de Tweede Kamerverkiezingen van 14 juni 1864. De zittingsperiode ging in op 19 september 1864 en eindigde op 1 oktober 1866.

Nederland was verdeeld in 39 kiesdistricten. Om een district te winnen moest een kandidaat de absolute meerderheid van uitgebrachte stemmen verwerven. Indien nodig werd een tweede verkiezingsronde gehouden tussen de twee hoogstgeplaatste kandidaten uit de eerste ronde. Om de twee jaar werd de helft van de Tweede Kamer vernieuwd, om die reden werd op 14 juni 1864 slechts een tweede van de leden van de Tweede Kamer verkozen, de andere helft was immers verkozen bij de Tweede Kamerverkiezingen van 10 juni 1862. Op 12 juni 1866 werden periodieke verkiezingen gehouden om de andere helft van de Tweede Kamer te vernieuwen.

Samenstelling na de verkiezingen van 14 juni en 28 juni 1864

Liberalen (23 zetels)
Sybrand van Beyma thoe Kingma
François Willem Cornelis Blom
Pieter Philip van Bosse
Simon Cool
Albertus van Delden
Johan Herman Geertsema Czn.
Cornelis van Heukelom
Petrus van den Heuvel
Christianus Joannes Antonius Heydenrijck
Anthony Hoynck van Papendrecht
Gerhard Antony IJssel de Schepper
Willem Jonckbloet
Jan Kappeyne van de Coppello
Hyacinthus Constantinus Fredericus Kerstens
Jean Henri de Laat de Kanter
Petrus Abraham Samuel van Limburg Brouwer
Haye Mensonides
Joannes Antonius Christianus Arnoldus van Nispen van Sevenaer
Gerrit Adrianus de Raadt
Geert Reinders
Jan van Swieten
Willem Adriaan Viruly Verbrugge
Jan Freerks Zijlker

Thorbeckianen (22 zetels)
Carolus Cornelius Aloysius Beens
Charles Antoine de Bieberstein Rogalla Zawadsky
Pieter Blussé van Oud-Alblas
Johannes Baptista Bots
Isaäc Theodorus ter Bruggen Hugenholtz
Karel Lodewijk Joseph Cornelis
Willem Hendrik Dullert
Gerard Dumbar
Daniël van Eck
Norbertus Reinerus Henricus Guljé
Jan Heemskerk Bzn.
Petrus Joannes Jacobus Hollingerus Pijpers
Wieger Hendrikus Idzerda
Franciscus Johannes Jespers
Jacob Johan van Kerkwijk
Gijsbertus Martinus van der Linden
Paul Therèse van der Maesen de Sombreff
Joannes Josephus van Mulken
Asser van Nierop
Johannes Hendricus Hubertus de Poorter
Karel Arnold Poortman
Rembertus Westerhoff

Conservatieven (17 zetels)
Warnardus Cornelis Mathildus Begram
Jacob Dirks
Jan Karel van Goltstein
Willem van Goltstein van Oldenaller
Louis van Heiden Reinestein
Cornelis Hoekwater
Nicolaas Pieter Jacob Kien
Willem Frederik Carel van Lidth de Jeude
Wilco Holdinga Lycklama à Nijeholt
Evert du Marchie van Voorthuysen
Pieter Mijer
Gerlach Cornelis Joannes van Reenen
Rutger Jan Schimmelpenninck van Nijenhuis
Gerrit Simons
Pieter Hendrik Taets van Amerongen tot Natewisch
Willem Wintgens
Jacob Pieter Pompejus van Zuylen van Nijevelt

Conservatief-Liberaal (4 zetels)
Schelto van Heemstra
Carel Marius Storm van 's Gravesande
Petrus van der Veen
Schelte Wybenga

Conservatief-Protestants (3 zetels)
Willem Maurits de Brauw
Cornelis van Foreest
Mari Aert Frederic Henri Hoffmann

Antirevolutionairen (3 zetels)
Hubert Alexander Maurits van Asch van Wijck
Willem Groen van Prinsterer
Willem van Lynden

Conservatief-Katholieken (2 zetels)
Pieter Lodewijk de Lom de Berg
Aloysius Franciscus Xaverius Luyben

Gematigd liberaal (1 zetel)
Michel Henry Godefroi

Bijzonderheden
 In 7 kieskringen was een herverkiezing nodig vanwege het niet-behalen van de absolute meerderheid door de hoogst geëindigde kandidaat. Deze tweede ronde werd op 28 juni 1864 gehouden.
 Op 14 en 28 juni 1864 werden eveneens drie nieuwe leden verkozen in de Tweede Kamer, waardoor het zetelaantal uitbreidde van 72 naar 75. Op 14 juni werd in het nieuwe kiesdistrict Winschoten Anthony Winkler Prins gekozen, op 28 juni werd in Deventer en Haarlem respectievelijk Albertus van Delden (liberalen) en Asser van Nierop (thorbeckianen) gekozen.
 Winkler Prins besloot zijn verkiezing niet aan te nemen, als gevolg hiervan vonden op 18 juli en 2 augustus 1864 nieuwe verkiezingen plaats in Winschoten. In de tweede stemronde werd Willem Jonckbloet (liberalen) verkozen.
 Asser van Nierop (liberalen) werd in twee kiesdistricten gekozen, Haarlem en Hoorn. Hij opteerde voor Haarlem, als gevolg hiervan vonden op 21 juli en 4 augustus 1864 naverkiezingen plaats in Hoorn. In de tweede stemronde werd Willem van Goltstein van Oldenaller (conservatieven) verkozen.

Tussentijdse mutaties

1864
 9 oktober: Simon Cool (liberalen) overleed. Hij werd nog verkozen bij de periodieke verkiezingen van 14 juni 1864, maar was niet formeel geïnstalleerd als Kamerlid. Bij een tussentijdse verkiezing op 3 november 1864 in Amsterdam werd Jan Jacob Rochussen (conservatieven) verkozen, die op 14 november werd geïnstalleerd.
 20 december: Schelto van Heemstra (conservatief-liberaal) overleed. Bij een tussentijdse verkiezing op 17 januari 1865 in Middelburg werd Gerrit Adriaan Fokker (thorbeckianen) verkozen, die op 27 februari 1865 werd geïnstalleerd.

1865
 1 februari: Isaäc Theodorus ter Bruggen Hugenholtz (thorbeckianen) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot lid van de Raad van State. Als gevolg hiervan werden op 21 februari en 7 maart 1865 nieuwe verkiezingen gehouden in Dokkum. In de tweede stemronde werd Philippus van Blom (liberalen) verkozen, die op 18 maart 1865 werd geïnstalleerd.
 6 april: Willem Groen van Prinsterer (antirevolutionairen) nam ontslag om gezondheidsredenen. Bij een tussentijdse verkiezing op 2 mei 1865 in Arnhem werd Julius van Zuylen van Nijevelt gekozen als zijn opvolger. Hij werd op 22 mei 1865 geïnstalleerd.
 23 april: Joannes Josephus van Mulken (thorbeckianen) vertrok uit de Tweede Kamer vanwege zijn promotie tot luitenant-generaal. Bij een tussentijdse verkiezing op 9 mei in Haarlem werd van Mulken herkozen en op 15 mei 1865 werd hij geïnstalleerd.
 21 augustus: Johannes Baptista Bots (thorbeckianen) nam ontslag vanwege zijn herbenoeming tot kantonrechter in Helmond. Bij een tussentijdse verkiezing op 12 september werd Bots herkozen. Hij werd op 19 september 1865 geïnstalleerd.
 1 november: Wieger Hendrikus Idzerda (thorbeckianen) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot inspecteur bij het Geneeskundig Staatstoezicht in Friesland en Groningen. Daarom werden op 15 en 29 november 1865 tussentijdse verkiezingen gehouden in Leeuwarden. In de tweede stemronde werd Jouwert Andreae (conservatieven) gekozen, die op 11 december 1865 werd geïnstalleerd.
 25 november: Paul Therèse van der Maesen de Sombreff (thorbeckianen) nam ontslag naar aanleiding van de Limburgse brievenaffaire. Bij een tussentijdse verkiezing op 12 december 1865 in Maastricht werd van der Maesen de Sombreff herkozen en op 15 december 1865 werd hij geïnstalleerd.

1866
 10 februari: Johan Herman Geertsema Czn. en Pieter Philip van Bosse (beiden liberalen) namen ontslag vanwege hun benoeming tot respectievelijk minister van Binnenlandse Zaken en Financiën te worden in het kabinet-Fransen van de Putte. Als gevolg hiervan werden op 1 maart 1866 in respectievelijk Groningen en Zutphen tussentijdse verkiezingen gehouden. In beide kieskringen werd Johan Rudolf Thorbecke (thorbeckianen) verkozen, die voor Groningen opteerde en op 14 maart 1866 geïnstalleerd werd. Op 26 maart 1866 werd vervolgens een nieuwe tussentijdse verkiezing gehouden in Zutphen, waarbij Jacob Dam (thorbeckianen) werd verkozen. Deze laatste werd op 24 april dat jaar geïnstalleerd.
 30 mei: Pieter Mijer (conservatieven) nam ontslag om minister van Koloniën te worden in het kabinet-Van Zuylen van Nijevelt. Als gevolg hiervan werden op 12 en 16 juni 1866 tussentijdse verkiezingen gehouden in Zwolle. In de tweede stemronde werd Henri Wttewaall van Stoetwegen (conservatieven) gekozen, die op 7 augustus dat jaar werd geïnstalleerd.
 1 juni: Rutger Jan Schimmelpenninck van Nijenhuis (conservatieven) nam ontslag om minister van Financiën te worden in het kabinet-Van Zuylen van Nijevelt. Bij een tussentijdse verkiezing op 12 juni 1866 in Leiden werd Willem Groen van Prinsterer (antirevolutionair) verkozen, maar die nam zijn verkiezing niet aan. Bij een nieuwe tussentijdse verkiezing op 18 september dat jaar werd Otto van Wassenaer van Catwijck (antirevolutionair) gekozen, die op 21 september 1866 werd geïnstalleerd.
 1 juni: Julius van Zuylen van Nijevelt (antirevolutionairen) vertrok uit de Tweede Kamer om minister van Buitenlandse Zaken te worden in het kabinet-van Zuylen van Nijevelt. Bij de periodieke verkiezingen van 12 juni 1866 werd Levinus Wilhelmus Christiaan Keuchenius gekozen als zijn opvolger. Keuchenius werd op 7 augustus geïnstalleerd.
 1 juni: Willem van Lynden (antirevolutionairen) overleed. Bij een tussentijdse verkiezingen op 26 juni 1866 werd Theo van Lynden van Sandenburg (conservatief-protestants) gekozen als zijn opvolger. Hij werd op 7 augustus geïnstalleerd. 
 12 juni: bij periodieke verkiezingen werd de helft van de Tweede Kamer hernieuwd. In Alkmaar, Rotterdam en Sneek werden respectievelijk Nicolaas Olivier (thorbeckianen), Isaäc Dignus Fransen van de Putte (liberalen) en Antony Moens (liberalen) verkozen als opvolger van respectievelijk Karel Arnold Poortman (thorbeckianen), Anthony Hoynck van Papendrecht (liberalen) en Wilco Holdinga Lycklama à Nijeholt (conservatieven), die alle drie kandidaat meer waren. Dezelfde dag werd Jan Kappeyne van de Coppello (liberalen) in 's-Gravenhage verslagen door François de Casembroot (conservatieven). Olivier werd op 18 september 1866 geïnstalleerd, Fransen van de Putte en de Casembroot op 19 september en Moens op 20 september.
 11 augustus: Joannes Josephus van Mulken (thorbeckianen), nog herkozen bij de periodieke verkiezingen van 12 juni 1866, nam ontslag vanwege zijn benoeming tot lid van de Raad van State. Bij een tussentijdse verkiezing op 28 augustus dat jaar in Haarlem werd Johan Herman Geertsema Czn. (liberalen) gekozen, die op 31 augustus 1866 werd geïnstalleerd.
 19 september: Hubert Alexander Maurits van Asch van Wijck (antirevolutionairen) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot Commissaris des Konings in Drenthe. Gezien de korte resterende duur van de zittingsperiode werd niet meer in zijn vervanging voorzien.
 27 september: Henri Wttewaall van Stoetwegen (conservatieven) overleed. Gezien de korte resterende duur van de zittingsperiode werd niet meer in zijn vervanging voorzien.

Zie ook 
 Samenstelling Tweede Kamer 1860-1864
 Samenstelling Tweede Kamer 1866-1868
 Kabinet-Thorbecke II
 Kabinet-Fransen van de Putte
 Kabinet-Van Zuylen van Nijevelt

1864-1866
Nederlandse politiek in 1865